КВО — аббревиатура:
 Круговое вероятное отклонение
 Кавказский военный округ (Российская империя)
 Киевский военный округ
 Критически важный объект
 Культурно-воспитательный отдел и культурно-воспитательная часть
 Костюм водяного охлаждения